Pasquale ist ein Vorname und Familienname aus dem romanischsprachigen Raum.

Herkunft und Bedeutung
Der Name geht auf die jüdische Bezeichnung des Pessah-Festes zurück. Details siehe bei dem deutschen Namen Pascal (Vorname).

Varianten
Pascual, Pasqual, Pascale, Pascal, Pasquali

Namensträger

Familienname (auch Di Pasquale) 
 Arnaud Di Pasquale (* 1979), französischer Tennisspieler
 Frédéric de Pasquale (1931–2001), französischer Schauspieler
 Giovanni Pasquale (* 1982), italienischer Fußballspieler
 James Di Pasquale (* 1941), US-amerikanischer Komponist
 Lucia Pasquale (* 1995), italienische Leichtathletin
Salvatore Di Pasquale (1931–2004), italienischer Bauingenieur
 Steven Pasquale (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Umberto Pasquale SDB (1906–1985), italienischer Ordenspriester und Schriftsteller

Vorname 
 Pasquale Acito (1892–1981), US-amerikanischer Klarinettist, Pianist und Kapellmeister
 Pasquale Adinolfi, italienischer Mediziner und Leibarzt des Papstes Clemens XIV.
 Pasquale Aleardi (* 1971), Schweizer Filmschauspieler und Musiker
 Pasquale Amato (1878–1942), italienischer Opernsänger (Bariton) und Gesangspädagoge
 Pasquale Anfossi (1727–1797), italienischer Opernkomponist
 Pasquale Basile, italienischer Stuntman, Waffenmeister und Schauspieler
 Pasquale Bini (1716–1770), italienischer Violinvirtuose und Komponist
 Pasquale Borgomeo (1933–2009), italienischer Ordensgeistlicher und Journalist, Direktor von Radio Vatikan
 Pasquale Brignoli (1824–1884), italienischer Opernsänger (Tenor) und Komponist
 Pasquale Buba (1946–2018), US-amerikanischer Filmeditor
 Pasquale Cafaro (1715–1787), italienischer Komponist
 Pasquale Cajano (1921–2000), italoamerikanischer Schauspieler
 Pasquale Calabrese (* 1961), italienischer Nueropschologe und Neurobiologe
 Pasquale Calapso (1872–1934), italienischer Mathematiker
 Pasquale Camerlengo (* 1966), italienischer Eiskunstläufer
 Pasquale Carminucci (1937–2015), italienischer Turner
 Pasquale Cascio (* 1957), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
 Pasquale Catalano (* 1966), italienischer Komponist
 Pasquale Cicogna (1509–1595), 88. Doge von Venedig
 Pasquale Condello (* 1950), italienischer Mafioso
 Pasquale del Pezzo (1859–1936), italienischer Mathematiker
 Pasquale Di Sabatino (* 1988), italienischer Rennfahrer
 Pasquale Ermini (1905–1958), italienischer Konstrukteur von Sportwagen
 Pasquale Fanetti (* 1937), italienischer Kameramann und Pornofilmregisseur
 Pasquale Festa Campanile (1927–1986), italienischer Filmregisseur und Schriftsteller
 Pasquale Foggia (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Pasquale Fornara (1925–1990), italienischer Radrennfahrer
 Pasquale Frustaci (1901–1971), italienischer Komponist von Liedern, Revue- und Filmmusik
 Pasquale Galluppi (1770–1846), italienischer Philosoph
 Pasquale Giannattasio (1941–2002), italienischer Sprinter
 Pasquale Grasso (* 1988), italienischer Jazzmusiker (Gitarre, Komposition)
 Pasquale Irlando (* 1965), italienischer Autorennfahrer
 Pasquale Jannaccone (1872–1959), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Pasquale Aniel Jannini (1921–1988), italienischer Romanist, Französist, Lusitanist, Brasilianist und Übersetzer
 Pasquale Lucchini (1798–1892), Schweizer Ingenieur und Politiker
 Pasquale Macchi (1923–2006), italienischer Geistlicher, Privatsekretär von Papst Paul VI.
 Pasquale Malipiero († 1462), Doge von Venedig (1457–1462)
 Pasquale Stanislao Mancini (1817–1888), italienischer Jurist und Politiker
 Pasquale Marrazzo (* 1961), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Pasquale Misuraca (* 1948), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pasquale Muto (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Pasquale Paoli (1725–1807), korsischer Revolutionär und Widerstandskämpfer
 Pasquale Passarelli (* 1957), deutscher Ringer
 Pasquale Penta (1859–1904), italienischer Psychiater und Kriminalanthropologe
 Pasquale Poccianti (1774–1858), italienischer Architekt des Klassizismus
 Pasquale Pozzessere (* 1957), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pasquale Preziosa (* 1953), italienischer Generalleutnant und Stabschef der italienischen Luftwaffe
 Pasquale Prunas (1924–1985), italienischer Journalist, Fotograf und Dokumentarfilmer
 Pasquale Quaremba (1905–1986), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Pasquale Revoltella (1795–1869), Triester Bankier und Mäzen
 Pasquale Rossi (1867–1905), italienischer Soziologe und Arzt
 Pasquale de’ Rossi (1641–1722), italienischer Maler des Barock
 Pasquale de Siena (1840–1945), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Neapel
 Pasquale Rotondi (1909–1991), italienischer Kunsthistoriker und Restaurator
 Pasquale Sarullo (1828–1893), italienischer Ordensgeistlicher und Maler
 Pasquale Schiattarella (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Pasquale Squitieri (1938–2017), italienischer Filmregisseur und Politiker
 Pasquale Testini (1924–1989), italienischer Christlicher Archäologe
 Pasquale Valentini (* 1953), san-marinesischer Politiker
 Pasquale Villari (1827–1917), italienischer Historiker und Politiker, Mitglied der Camera dei deputati

Zwischenname 
 Vincent Pasquale Biunno (1916–1991), US-amerikanischer Jurist
 Mario Pasquale Costa (1858–1933), italienischer Komponist, Pianist und Tenor
 Tommaso Pasquale Gizzi (1787–1849), italienischer Geistlicher, Kardinalstaatssekretär
 Charles Pasquale Greco (1894–1987), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Alexandria
 Ugo Pasquale Mifsud (1889–1942), maltesischer Premierminister
 Francesco Pasquale Ricci (1732–1817), italienischer Komponist

Siehe auch
 Pascal (Begriffsklärung)

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname